Сантијаго де Анаја има више значења:

 Општина Сантијаго де Анаја (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Сантијаго де Анаја (Сантијаго де Анаја, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику